Ésta es su vida puede referirse a:

Ésta es su vida, programa de televisión español emitido por TVE; o
Ésta es su vida, programa de televisión chileno emitido por Canal 9.